Oso (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Oso (tijdschrift), een tijdschrift van het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek
 OSO, een amateurvoetbalclub uit Hilversum
 Orbiting Solar Observatory, afgekort OSO, een serie van negen Amerikaanse satellieten voor het bestuderen van de zon